Болот (Болотбек) Толёнович Шамшиев (; ) — советский и киргизский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист. Лауреат Государственной премии СССР (1977). Народный артист СССР (1991). Герой Киргизской Республики (2022, посмертно).

Биография 
Родился 12 января 1941 года во Фрунзе (ныне Бишкек, Кыргызстан).

До 1959 года работал помощником звукорежиссёра на Фрунзенской студии художественных и хроникально-документальных фильмов (ныне киностудия «Киргизфильм»).

С 1959 по 1964 год учился на режиссёрском факультете во ВГИКе (мастерская А. Згуриди). Будучи студентом, дебютировал в кино в качестве актёра, сыграв главную роль Кемеля в фильме Ларисы Шепитько «Зной». Дипломная работа — научно-популярный фильм «Манасчы» (1965), посвящена сказителю героического эпоса «Манас» — Саякбаю Каралаеву.

С 1964 по 1990 год — режиссёр-постановщик киностудии «Киргизфильм».

В 1990 году создал и возглавил частную кинокомпанию «Салам-Алик» в Бишкеке.

С 1994 года — председатель организационного комитета культурных и спортивных мероприятий правительства Киргизии. Автор и продюсер проекта тысячемильных скачек по Великому шёлковому пути «Ашхабад — Талес» (1995).

В 1995 году был главным режиссёром театрализованного представления, посвящённого тысячелетнему юбилею эпоса «Манас». Им был смонтирован отснятый материал, в результате получился кинодокумент, в котором предельно ёмко передано содержание объёмного эпоса.
Пятнадцать лет я не снимал фильмы, потому что президент Акаев не хотел, чтобы я работал. Акаев не давал денег не только на кинематограф, но и вообще на культуру, его она не интересовала.

С 4 апреля 1998 по январь 1999 года — директор Государственного агентства по туризму и спорту при правительстве Киргизии. С 1999 по 5 января 2000 года — генеральный консул Киргизии с полномочиями посла в Объединённых Арабских Эмиратах.

В 2008 году был председателем жюри V МКФ военно-патриотического фильма им. С. Ф. Бондарчука «Волоколамский рубеж» (Россия).

Член Союза кинематографистов Киргизской ССР и Союза кинематографистов СССР.

Член КПСС с 1972 года. Депутат Верховного Совета Киргизской ССР (1989—1995).

Умер в Бишкеке 21 декабря 2019 года. Похоронен на Ала-Арчинском кладбище.

Семья 
 Отец — Толён Шамшиев, поэт
 Мать — Авина Шамшиева, врач
 Жёны:
 Айтурган Темирова, киноактриса
 Ая-София Шамшиева, экономист
 Дети — дочери Суйютай (1974), Аянна (2013); сыновья Чынгыз (1978), Алинур (2010), Эрназар (2010).

Звания и награды 
 Герой Киргизской Республики (2022, посмертно)
 Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР
 Народный артист Киргизской ССР (1975)
 Народный артист СССР (1991)
 Государственная премия СССР (1977) — за фильм «Белый пароход»
 Премия Ленинского комсомола Киргизской ССР (1969) — за фильм «Выстрел на перевале Караш»
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Дружбы Народов
 Орден «Манас» 3-й степени (1997)
 Орден «Манас» 2-й степени (2006)
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
 Памятная золотая медаль «Манас-1000» (1995)
 Почётная Грамота Верховного совета Киргизской ССР
 Смотр-конкурс кинематографистов республик Средней Азии и Казахстана (Диплом за творчески интересный актёрский дебют, фильм «Зной», Душанбе, 1963)
 ВКФ (Вторая премия по разделу научно-популярных фильмов, фильм «Манасчи», Киев, 1966)
 МКФ в Мангейме (Вторая премия в категории страноведческой и этнографической документации, фильм «Чабан», 1966)
 МКФ короткометражного кино в Оберхаузене (Главный приз, фильм «Манасчи», 1966)
 Смотр-конкурс кинематографистов республик Средней Азии и Казахстана (Главный приз «Горный хрусталь» по разделу документальных фильмов, фильм «Чабан», 1967)
 ВКФ (Первый приз по разделу хроникально-документальных фильмов, фильм «Чабан», Ленинград, 1968)
 Смотр-конкурс кинематографистов республик Средней Азии и Казахстана (Главный приз «Горный орел» и Диплом I степени, фильм «Выстрел на перевале Караш», Алма-Ата, 1969)
 ВКФ (Вторая премия, фильм «Выстрел на перевале Караш», Минск, 1970)
 МКФ фильмов о правах человека в Страсбург (Специальная премия, фильм «Алые маки Иссык-Куля», 1972)
 МКФ в Сорренто (Специальный приз «Серебряная сирена», фильм «Алые маки Иссык-Куля», 1972)
 ВКФ (Большой приз творческому коллективу, фильм «Белый пароход», Фрунзе, 1976)
 МКФ в Карловых Варах (Приз ЦК Союза чехословацко-советской дружбы, фильм «Белый пароход», 1976)
 МКФ «Человек и горы» в Тренто (Гран-при «Золотой Эдельвейс», фильм «Белый пароход», 1977)
 МКФ в Авеллино (Приз «Серебряная лачена», фильм «Белый пароход», 1977)
 ВКФ (Приз «За яркое изображение на экране проблем современного села», фильм «Среди людей», Ашхабад, 1979)
 ВКФ (Главный приз за лучший художественный фильм, фильм «Ранние журавли», Душанбе, 1980)
 МКФ стран Азии и Африки и Латинской Америки в Ташкенте (Приз журнала «Звезда Востока», фильм «Ранние журавли», 1980)
 ВКФ (Диплом и Приз оргкомитета, фильм «Волчья яма», Киев, 1984)
 V МКФ стран СНГ и Балтии «Новое кино. XXI век» (Специальная награда «За вклад в мировое киноискусство», Москва, 2008)
 Почётный орден за особый вклад в развитие кок-бору (2014).

Фильмография

Актёрские работы 
 1963 — Зной — Кемель, молодой целинник

Режиссёрские работы 
 1965 — «Манасчи» (короткометражный, о киргизском рапсоде XX века Саякбайе Каралаеве)	
 1966 — «Чабан» (документальный, о чабане Рахматалы Сартбаеве, Герое Социалистического Труда)
 1968 — «Выстрел на перевале Караш»
 1971 — «Алые маки Иссык-Куля»
 1974 — «Эхо любви» (телефильм)
 1975 — «Белый пароход»
 1978 — «Среди людей» (совместно с А. Суюндуковым)
 1979 — «Ранние журавли»
 1983 — «Волчья яма»
 1985 — «Снайперы»
 1988 — «Восхождение на Фудзияму»

Сценарные работы 
 1968 — «Выстрел на перевале Караш» (совместно с А. Тарази и А. Ашимовым)
 1975 — «Белый пароход» (совместно с Ч. Айтматовым)
 1978 — «Среди людей» (совместно с Т. Ибрагимовым)
 1979 — «Ранние журавли» (совместно с Ч. Айтматовым)
 1983 — «Волчья яма» (совместно с Е. Абишевым и В. Быковым)
 1985 — «Снайперы» (при участии С. Аскарова)
 1988 — «Восхождение на Фудзияму» (совместно с Ч. Айтматовым и К. Мухамеджановым)

Примечания

Литература 
 Черемушкина А. — Грани таланта (O кинорежиссере Б. Шамшиеве) // Советская Киргизия, 3 декабря 1969

Ссылки 
 Шамшиев Болотбек Толёнович 
 Болот Шамшиев: Самая страшная беда для Кыргызстана — это нигилизм

Выпускники ВГИКа
Заслуженные деятели искусств Киргизской ССР
Народные артисты Киргизской ССР
Персоналии:Киргизфильм
Члены Союза кинематографистов СССР
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР
Члены КПСС
Похороненные на Ала-Арчинском кладбище